Креневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Креневка — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Креневка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.